Бернхафф Отелус Хенсен (; , Рогнан, Норвегия — , Нью-Йорк, США) — американский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Хенсен соревновался только в категории свыше 71,7 кг. Он выиграл у Фрэнка Канглера в финале, выиграв золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от США
Борцы тяжёлого веса